Lidköping (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Lidköping (stad), de hoofdplaats van deze gemeente.